Буевский — русская фамилия. Имеет женская форма Буевская.

Известные носители 
 Буевский, Алексей Сергеевич (1920—2009) — ответственный сотрудник Отдела внешних церковных сношений (связей) (ОВЦС) Московского Патриархата; 
 Буевский, Борис Николаевич (род. 1935) — советский украинский композитор.
 Буевский, Тарас Борисович (род. 1957) — советский и российский композитор.